Gaviglio peut faire référence à:

Patronymie
 Guido Gaviglio - footballeur italien
 Lelio Gaviglio (1870-1924) - aviateur italien